Ultimatum, een laatste voorwaarde
Ultimatum (1938), een film van Robert Wiene
Ultimatum (2009), een film van Alain Tasma